

Onomastica
Giustiniano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Giustiniano I, imperatore bizantino;
 Giustiniano II Rinotmeto, imperatore bizantino;
 Giustiniano (generale di Costantino III), generale dell'usurpatore romano Costantino "III";
 Giustiniano, generale dell'impero bizantino, parente dell'imperatore Giustiniano I.

Altri personaggi della storia romana dello stesso nome:
 Giustiniano, consigliere del generale romano Stilicone nel 408, tentò di evitarne la caduta, ma avvedutosi dell'impossibilità di riuscirvi, si allontanò per non essere coinvolto (Zosimo, V, 30.4-5);
 Giustiniano, inviato dell'imperatore Valentiniano III presso i Suebi (454), dopo la morte di Ezio (Idazio 161);
 Giustiniano, praefectus urbi di Costantinopoli al 16 marzo 474 (Codice giustinianeo, ii 7.16a);
 Giustiniano, ex-console e comes sacrarum largitionum dell'usurpatore Leonzio (484);
 Giustiniano, praefectus urbi di Roma tra il V e il VI secolo (, una tavola di bronzo ritrovata a Roma).

Pagine correlate 

Giustinian (disambigua)
Giustiniani